Miejscowości w Portoryko:
 Toa Baja – miejscowość w gminie Toa Baja

Gminy w Portoryko:
 Toa Baja (ang. Toa Baja Municipio) – gmina w Portoryko